Luis Estrada est un footballeur mexicain (né en 1948)
 Luis Estrada est un réalisateur mexicain (né en 1962)